Norrböle kan avse:

 Norrböle, Örnsköldsviks kommun – en by i Anundsjö socken, Örnsköldsviks kommun
 Norrböle, Mariehamn – en stadsdel i Mariehamn
 Norrböle, Skellefteå – en stadsdel i Skellefteå
 Norrböle municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1897–1916